Budynek Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu – zabytkowy gmach szkoły podstawowej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Rudak, przy ul. Rudackiej 26-32, w sąsiedztwie nieczynnego cmentarza ewangelickiego i przydrożnej kapliczki.

Historia 

 
Nowy gmach szkoły podstawowej nr 17 wybudowano w 1966 roku w czynie społecznym przy współudziale Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Toruńskiej Ceramiki Budowlanej. W tym samym czasie przy szkole powstała również sala gimnastyczna świetlica oraz boisko.

W 2011 roku wyremontowano wnętrze obiektu, m.in. sale lekcyjne oraz korytarze, natomiast w 2015 roku został on ocieplony i pomalowany. W późniejszym czasie przy szkole, z inicjatywy Rady Osiedla Rudak, wybudowano plac zabaw.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2534).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Historia szkoły

Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Toruń
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków